Khemis El Khechna – comune algerino della provincia di Boumerdès (distretto di Khemis El Khechna)
Khemis Miliana – comune algerino della provincia di 'Ayn Defla (distretto di Khemis Miliana)